Pecora nera – elemento che si distingue in maniera negativa dal resto dei membri di un gruppo
 Pecora nera (Black Sheep) – romanzo del 1966 di Georgette Heyer

Pagine correlate 
 La pecora nera
 Pecore nere